Lesbros est le patronyme de :
 Alfred Lesbros (1873 - 1940), peintre français ;
 Marcel Lesbros (1921 - 2007), homme politique français.